

Patronyme 

 Étienne Le Court (ou Lecourt) (-1533), curé martyr de l’Inquisition ;
 Raimond Lecourt (1882-1946), peintre français ;
 Robert Lecourt (1908-2004), homme politique français ;
 Dominique Lecourt (1944-2022), philosophe français ;
 Olivier Lecourt (1993-), coureur cycliste mauricien ;
 Kimberley Lecourt (1996-), coureuse cycliste mauricienne.